Босна 2009 — двухкруговой шахматный турнир проходящий в Сараево с 7 по 18 мая.

 Категория: 18-я (средний рейтинг 2690,5)
 Главный судья: международный арбитр (Mirza Miralem)
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, потом 15 минут до конца с добавлением 30 секунд на каждый ход
 Призовой фонд: 10.500 евро (I — 3.000, II — 2.500, III — 2.000, IV — 1.500, V — 1.000 и VI — 500 евро). При дележе мест призы будут разделены между участниками.
 При дележе первого места для выяснения победителя действуют следующие правила:
 По лучшему коэффициенту против оппонентов с 50% и большим количеством очков
 Количество побед
 Личная встреча
 Коэффициент Зонненбергера
 ?
 Место проведения: концертный зал армейского культурного центра

Участники турнира

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Официальная страница
 The Week in Chess 758 
 На сайте chess.com 

Шахматные турниры
Май 2009 года
2009 год в шахматах